Варпаховский (Werpachowski) — русская фамилия, происходит от польских родов герба Ясенчик. 

Известные носители:
 Варпаховский, Виктор Васильевич (1873—1917) — адвокат, отец  режиссёра Леонида Варпаховского.
 Варпаховский, Леонид Викторович (1908—1976) — режиссёр, сценарист.
 Варпаховский, Николай Аркадьевич (1862—1909) — российский ихтиолог.
 Варпаховский, Пётр Евдокимович (1791—1875) — польский дворянин, русский военачальник, генерал-лейтенант, гофмейстер. 
 Варпаховский (Верпаховский), Александр Федорович  (1810—1853) — русский морской офицер, георгиевский кавалер.